Thessaloniki steht für:

 Thessaloniki, Stadt in Griechenland
 Thessaloniki (Regionalbezirk), Regionalbezirk in Griechenland
 Thessalonike von Makedonien
 Thessaloniki (Schiff, 1966)